Поддержка бывает разных типов, один из них мы рассмотрим в этом абзаце. Духовная поддержка — это поддержка при которой одно существо помогает справиться с проблемами , невзгодами другого существа. Бывает разные типы поддержки, такие как : словесная и физическая. Остальные типы мы рассмотрим дальше. 

Поддержка — художественно-технический элемент в хореографии (см. например поддержки в фигурном катании).
 Поддержка — условие, при выполнении которого предлагаемый вопрос становится темой для обсуждения в общественном собрании.

В военном деле 
 Огневая поддержка — уничтожение/подавление цели в интересах дружественных войск.
 Поддержка дозора — наряд сил, выделяемый для повышения боевой устойчивости корабельной или авиационной группы в морском дозоре.
 Поддержка огнём и колёсами — артиллерийский термин середины XX века означавший возможность оказание поддержки пехоте при перемещения артиллерии только силами её расчётов.

Другое 
 Компьютерная поддержка урока — комплекс педагогических приёмов с использованием компьютерной техники, направленных на повышение эффективности обучения.
 Техническая поддержка — мероприятия, обеспечивающие помощь конечным пользователям технологичных продуктов и услуг.

Примечания

См. также 
 Операция «Поддержка демократии»
 Операция «Решительная поддержка»